Il singolare del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Alberto Martín 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Franco Squillari (semifinali)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Carlos Costa (primo turno)

 Younes El Aynaoui (Campione)
 Karim Alami (primo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Oliver Gross (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1998